Мерешть () — комуна в Румунії, у повіті Харгіта.
 Мерешть () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Адміністративний центр комуни Мерешть.
 Мерешть () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Філіпень.
 Мерешть () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Вултурешть.
 Мерешть () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Рекоаса.